Dominique Besnehard (1954-), producteur et acteur français de cinéma (frère jumeau du suivant) ;
 Daniel Besnehard (1954-),  dramaturge et écrivain français (frère jumeau du précédent).